Abanto puede  a las siguientes personalidades:

 Luis Abanto Morales, famoso cantante y compositor peruano.

Además, puede hacer referencia a:
 Un ave rapaz, el abanto.
 Dos municipios de España:
 Abanto, en la provincia de Zaragoza, Aragón.
 Abanto y Ciérvana, en la provincia de Vizcaya, País Vasco.
 Un monte del Sistema Central,el  Monte Abantos.